Theresianum steht für:
 Päpstliche Fakultät Teresianum, Rom 
 Theresianum Eisenstadt, katholisches Schulzentrum in Eisenstadt, Österreich
 Theresianum Ingenbohl, Höhere Schule für Frauen in Ingenbohl, Schweiz
 Theresianum (Bamberg), humanistisches Gymnasium in Bamberg
 Theresianum (Mainz), staatlich anerkanntes Ganztagsgymnasium in Mainz, befindlich in Trägerschaft des Bistums Mainz.
 Öffentliches Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie in Wien
 Theresianum (Hermannstadt), Gebäudekomplex in Hermannstadt, Rumänien
 Theresianum (Konnersreuth), Frauenkloster in Konnersreuth, Bayern

Siehe auch:
 ASC Theresianum Mainz
 Theresiana